Soli () — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, выпущенный в 1979 году лейблом Clan Celentano.

Об альбоме 
Данный диск — первая совместная работа Адриано Челентано с популярным итальянским композитором и певцом Тото Кутуньо. Альбом был очень известен и любим как в Италии, так и во многих других странах — он продержался на вершине итальянского хит-парада 58 недель. В Советском Союзе пластинка была издана фирмой «Мелодия». Композиции «Soli», «Amore no» и «Pay, pay, pay» являются одними из самых популярных песен исполнителя. Песня «People» — это кавер-версия одноименной композиции известной певицы Барбры Стрейзанд.

Диск содержит семь композиций и один бонус-трек, представляющий собой попурри из некоторых фрагментов предыдущих композиций. Такой же приём окончания альбома Челентано использовал и в дальнейшей карьере — например, в альбомах Esco di rado e parlo ancora meno и Dormi amore, la situazione non è buona.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

  
  
 Официальный сайт Адриано Челентано
 Фан-клуб — русские страницы

Альбомы Адриано Челентано
Альбомы Италии
Поп-альбомы